Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 23 - 2011 begon als Afrikaans kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen 2012. Later besloot de Afrikaanse voetbalbond van de eindronde tevens de eerste editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 23 te maken.

Voorronde 
 heenduel: 8 oktober 2010
 returns: 17 december 2010

 1 Djibouti trekt zich terug.
 2 Mauritius trekt zich terug.
 3 Tsjaad trekt zich terug
 4 Ethiopië trekt zich terug

Eerste ronde 
 heenduel: 25 maart - 27 maart 2011
 returns: 8 april - 10 april 2011

Opmerking
Opmerking 1: Benin naar laatste ronde nadat Gambia zich terugtrok.

Tweede ronde 
 heenduel: 3 juni - 5 juni 2011
 returns: 17 juni - 19 juni 2011

Eindronde 
Toernooi in Marokko. Oorspronkelijk was het toernooi aan Egypte toegewezen, dat de organisatie in november 2011 teruggaf in verband met de verkiezingen in Egypte in dezelfde periode.

De 3 eerst geplaatste teams plaatsen zich voor de Olympische Spelen 2012, terwijl de beste nummer 4 een play-off wedstrijd speelt tegen een team uit Azië.

Groep A

Groep B

Halve finales

3e plaats

Finale

Referenties

Externe links 
 

Voetbal in 2011
Voetbal op de Olympische Zomerspelen 2012
Afrikaanse kampioenschappen voetballen